James Newman – attore statunitense
 James H. Newman – astronauta e fisico statunitense
 James L. Newman – attore
 James Newman – cantante britannico
 James R. Newman – matematico statunitense
 James W. Newman – politico democratico statunitense
 James Newman – politico liberale-laburista canadese
 James Newman – ingegnere minerario australiano
 James Newman-Newman – ufficiale di marina britannico
 Jim Newman – attore statunitense
 Jim Newman – produttore televisivo statunitense